

Codici 
 ROP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rota Island International, Rota (Isole Marianne)
 rop – codice ISO 639-3 della lingua kriol

Persone 
 Albert Kibichii Rop (1992) – mezzofondista keniota naturalizzato bahreinita
 Anton Rop (1960) – politico sloveno

Altro 
 Raster Operation Pipeline
 Regolamento Organico del Personale
 Render Output Unit
 Retinopatia del prematuro (ROP)
 Return-oriented programming
 Rop Music (ROP)